Jess Willard ist der Name folgender Personen:

* Jess Willard (Boxer) (1881–1968), US-amerikanischer Boxer 
 Jess Willard (Badminton) (George F. Willard), US-amerikanischer Badmintonspieler und -funktionär 
 Jess Willard (Musiker) (1916–1959), US-amerikanischer Country-Musiker